Darney bezeichnet:

 die französische Kleinstadt Darney im Département Vosges
 die französische Gemeinde Darney-aux-Chênes im Département Vosges
 den französischen Astronomen Maurice Darney (1882–1958) sowie den nach ihm benannten
 Mondkrater, siehe Darney (Mondkrater)